Пашке́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Пашко ← Павел.

Известные носители:
 Пашкевич, Александр Васильевич (род. 1978) — белорусский историк.
 Пашкевич, Алексей Васильевич (1916—1967) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Пашкевич, Алоиза Степановна (1876—1916) — белорусская поэтесса, актриса, педагог.
 Пашкевич, Андрей Петрович (1945—2011) — советский художник.
 
 Пашкевич, Виктор Григорьевич (1928—2004) — советский историк, преподаватель и писатель.
 Пашкевич, Евгений Михайлович (род. 1948) — советский и латвийский кинорежиссёр.
 Пашкевич, Екатерина Владимировна (род. 1972) — российская хоккеистка.
 Пашкевич, Игорь Анатольевич (1971—2016) — советский, российский и азербайджанский фигурист, тренер.
 Пашкевич, Ирина Семёновна (род. 1961) — советская и белорусская шашистка.
 Пашкевич, Максим Олегович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Пашкевич, Павел Иванович (род. 1967) — советский хоккеист.
 Пашкевич, Пётр Исидорович (1918—1996) — советский и российский художник кино.
 Пашкевич, Рита Семёновна (1931—2007) — советская и украинская художница декоративно-прикладного искусства.
 Пашкевич, Сильвестр (род. 1928) — офицер коммунистической госбезопасности ПНР.
 Пашкевич, Степан Афанасьевич (1921—2014) — Герой Советского Союза.
 Пашкевич, Яков Антонович (1891—1920) — участник Белого движения на Юге России, полковник.
 Пашкевич, Ян Казимир (ум. 1635 или 1636) — белорусский поэт.
 Пашкевич, Янис (1900—?) — ректор ЛГУ, заместитель народного комиссара свиной и молочной промышленности Латвийской ССР.

См. также 
 Пашкевож

Примечания